Алгоритм:
 Алгоритм
 Алгоритм (издательство)

См. также 
 Аукцион алгоритмов
 Нормальный алгоритм
 Теория алгоритмов